vermogen (natuurkunde), een begrip uit de natuurkunde, namelijk de hoeveelheid energie per tijdseenheid
 motorvermogen, de maximale energie die een motor per tijdeenheid kan produceren
 het in geld uit te drukken saldo van bezittingen en schulden van een persoon of bedrijf
 particulier vermogen
 vermogen (bedrijfseconomie)
 vermogen (juridisch) (België), het geheel van de juridische rechten en plichten van een persoon
 vermogen (magie), een soort magie uit de fantasy-boeken van Robin Hobb
 vermogen (filosofie), macht, kracht, potentie